Trust poate fi:

 Trust Motors, companie importatoare de autovehicule
 Mihai Eminescu Trust, organizație culturală
 Jurnal Trust Media, companie de știri din Republica Moldova
 Daily Mail and General Trust, companie media din Marea Britanie
 Trustul de Construcții Civile, fostă companie de construcții din România
 Trustul de Construcții Industriale, fostă companie de construcții din România